A 31 315-ös számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút Pest megyében, Tápiószecső belterületén.

Nyomvonala
A 3114-es útból ágazik ki, annak 700-as méterszelvényénél. délkelet felé, Dózsa György út néven. Csak a Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonal Tápiószecső vasútállomásáig tart, annak térségében véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 973 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31315
Tápiószecső